

Hoax UK

Hoax UK, é uma banda de Hard Rock criada durante um reality show do VH1 Channel, Gene Simmon's Rock School.

Apresentações

Hoax UK abriu o show da banda Judas Priest, em Califórnia.

Membros

Chris = Vocal, Guitarra
Sammy = Bateria
Sammanie = Guitarra, Vocal
Jess = Teclado, Vocal
Lindsay = Baixo

Erick Neves
VH1 Channel

Bandas de hard rock